Marszałek  signifie maréchal en polonais. C'est aussi un patronyme.

 Bernard Marszałek (1976-2007), pilote motonautique polonais, fils de Waldemar Marszałek.
 Franz Marszalek (1900-1975), chef d'orchestre et compositeur allemand.
 John F. Marszalek (1939-), historien américain.
 Waldemar Marszałek (1942-), pilote motonautique polonais.

Patronyme polonais